Gonzalo Alfredo Ontiveros Vivas – vescovo cattolico venezuelano
 Karin Ontiveros – modella messicana, Nuestra Belleza México 2010 
 Javier Ontiveros – calciatore spagnolo, attaccante
 Lombardo Ontiveros – pallavolista e giocatore di beach volley messicano
 Lupe Ontiveros – attrice statunitense
 Marco Antonio Bueno Ontiveros – calciatore messicano, attaccante